Lives And Treasure é o primeiro registro, em CD (FFR-022) e LP (FFR-023), da dupla nova-iorquina Acrylics, lançado em março de 2011.

De acordo com o Pitchfork, "Lives and Treasure apresenta um som maleável o suficiente para assimilar new wave, country, funk leve, pop art, e muito mais. 'Sparrow Song' é uma ode ao pop eletrônico sonhador à la Kate Bush. O frio disco-rock de 'Nightwatch' tem um vocal sensual que lembra Suzanne Vega de 'Tom's Diner'. Tons de Sinead O'Connor, Fleetwood Mac, Natalie Merchant e American Music Club se sobressaem bastante. Mas os traços da moderna e grande 'tenda indie' podem ser encontrados também. 'The Window', com seus vocais elaborados e palmados arpejos acústicos, divide a diferença entre o Bright Eyes e Elliot Smith, enquanto 'Asian Pear' se desenrola a partir de inícios de um sonho numa guitarra magra e trêmula e com a grandeza latida de Wolf Parade".

Músicas 
Todas as músicas por Molly Shea e Jason Klauber.

 Counting Sheep
 Molly's Vertigo
 The Window
 Sparrow Song
 Nightwatch
 Tortoise Shell Shades
 It's Cool Here
 Asian Pear
 Lives And Treasure
 The Catacombs

Encarte 

Música por Acrylics.

Músicos adicionais:

Matt Abeysekera: teclados na música 8.
Jake Aron: baixo na música 2, 5, 8.
Matt Boynton: reverb feedback na música 10.
Ross Fraser: guia espiritual para a música 8.
Jay McElfresh: teclados na música 1, 9, 10.
Caroline Polachek: vocais na música 4.
Gillian Rivers: violino nas músicas 2, 3.
Travis Rosenberg: Pedal Steel nas músicas 1, 8, 10; bateria na música 3; percussão na música 6.
Sam Ubl: bateria nas músicas 2, 5, 8; percussão na música 9.

Foto de capa: Bek Andersen.

Direção de arte: Acrylics e Ryn Maartens.

Ligações externas 
 Matéria sobre o Lives and Treasure na PopMatters.
 Resenha em português sobre Lives and Treasure, no site Mofo.
 Resenha em português sobre Lives and Treasure, no site Sound Vision.
 Resenha em português sobre Lives and Treasure, no site Miojo Indie.
 Lista de músicas, músicos e colaboradores no 103.1 The Vulcan.

Álbuns de estreia de 2011‎
Álbuns de 2011